Odin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Odin Township (Illinois)
 Odin Township (Minnesota)
 Odin Township (North Dakota)